Morgaine est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Benjamin Morgaine (1978-), animateur de télévision, radio, producteur et acteur franco-égyptien.

Pseudonyme 

 Daniel Morgaine, de son vrai nom Daniel Morgenstern (1927-1999), journaliste, écrivain et chef d'entreprise français.

Titre 

 , série de nouvelles de science fantasy de l’écrivain américain C. J. Cherryh.

Patronyme français